Melicertum är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Georg August Goldfuss 1820. Melicertum ingår i familjen Melicertidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Melicertum